Matthew Matt John Fraser (né le  à Red Deer, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2003, il commence sa carrière avec les Red Deer College dans l'ACAC. Il passe professionnel avec les Rivermen de Peoria dans la Ligue américaine de hockey en 2009.

Le , il est échangé aux Bruins de Boston dans un échange à sept joueurs entre les Stars de Dallas et les Bruins. Les Stars l'ont envoyé avec Loui Eriksson, Joseph Morrow et Reilly Smith en retour de Tyler Seguin, Rich Peverley et Ryan Button.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Red Deer College || ACAC ||13 ||1 ||2 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Rebels de Red Deer || LHOu ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2007-2008 || Rebels de Red Deer || LHOu ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Ice de Kootenay || LHOu ||63 ||9 ||11 ||20 ||48 ||8 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2008-2009 || Ice de Kootenay || LHOu ||63 ||10 ||14 ||24 ||123 ||4 ||0 ||2 ||2 ||12
|-
|2009-2010 || Ice de Kootenay || LHOu ||65 ||32 ||24 ||56 ||117 ||6 ||1 ||1 ||2 ||12
|-
|2009-2010 || Rivermen de Peoria || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Ice de Kootenay || LHOu || 66|| 36|| 38|| 74|| 115|| 19|| 17|| 10|| 27|| 18
|-
|2012-2013 || Stars du Texas || LAH || 73|| 37|| 18|| 55|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Stars de Dallas || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Stars du Texas || LAH || 62|| 33|| 13|| 46|| 26|| 9|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
|2012-2013 || Stars de Dallas || LNH || 12|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2013-2014 ||Bruins de Providence || LAH || 44|| 20||10 ||30 || 34|| 5|| 3|| 2|| 5|| 0
|- 
|2013-2014 ||Bruins de Boston || LNH || 14||2 ||0 ||2 ||10 ||4 || 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2014-2015 || Bruins de Boston || LNH || 24 || 3 || 0 || 3 || 7 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Oilers d'Edmonton || LNH || 36 || 5 || 4 || 9 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Moose du Manitoba || LAH || 44 || 5 || 9 || 14 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || IceHogs de Rockford || LAH || 21 || 2 || 5 || 7 || 10 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Rögle BK || SHL || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Dornbirner EC || EBEL || 51 ||27 || 18 || 45 || 30 || 6 ||1 ||	1 || 2 || 2
|-
| 2018-2019 || Augsburger Panther || DEL || 52 || 18 || 16 || 34 || 36 || 14 || 3 || 3 || 6 || 12
|-
| 2019-2020 || Augsburger Panther || DEL || 52 || 9 || 15 || 24 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || EC Klagenfurt AC || ICEHL || 26 ||10 || 11 || 21 || 12 || 15 ||10 ||	5|| 15 || 10
|-
| 2021-2022|| EC Klagenfurt AC || ICEHL ||  || 

| 87 || 11 || 6 || 17 || 27 || 4 || 1|| 1|| 2|| 0

Notes et références 

Naissance en mai 1990
Naissance à Red Deer
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Rögle BK
Joueur du Dornbirner EC
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du EC Klagenfurt AC